BRAVIA, een merk van Sony
 Bravia (Bryansk Air Enterprise), een voormalig Russische luchtvaartmaatschappij 
 Bravia (automerk), een voormalig Portugees automerk